Adresát (z francouzského s'addresser, oslovit, obrátit se na někoho) má několik významů:

 v běžné řeči osoba, jíž je doručena zásilka v podobě např. dopisu, doporučeného psaní, balíku nebo peněžní částky;
 v pragmatické lingvistice či v mediálních studiích ten, ke komu se mluví; viz Adresant, adresát a referens.
 v právní teorii osoba, které je určen obsah právní normy, resp. právního předpisu a která je povinna se dotyčnou normou či předpisem řídit

Externí odkazy